Jan Samsonowicz (1888–1959) – geolog polski, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk
 Jan Samsonowicz (1944–1983) – działacz NSZZ „Solidarność”, zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa